Papstein

 ist der Name folgender Personen:
 Björn Papstein (* 1975), Radrennprofi
 Herbert Papstein, Herausgeber der Bücher Der Kreis Wirsitz. Ein westpreußisches Heimatbuch und Das Königliche Gymnasium in Nakel/Netze 1875 bis 1945, Gründer (1980) von Die Ostdeutsche Heimatstube e.V., Verein zur Pflege und Erhaltung Ostdeutschen Kulturgutes
 Jakob Christoph von Papstein (1718–1789), preußischer Generalmajor
 Karl Friedrich von Papstein (1679–1733), preußischer Generalmajor
 Otto von Papstein (1820–1894), preußischer Generalmajor

 ist der Name des 1393 erstmals urkundlich erwähnten märkischen Adelsgeschlechts von Papstein

 ist der Name des Ortes Papstein, eine Siedlung auf früher preußischem Gebiet, die von Franz Balthasar Schönberg von Brenkenhoff gegründet und zu Ehren seiner Ehefrau (Elisabeth von Papstein) so benannt wurde. (Nicht zu verwechseln mit der gleichfalls von ihm gegründeten Siedlung Papsteinthal.)